Oorschot ist der Familienname folgender Personen:

 Harry van Oorschot, Zoologe
 Johan Willem van Oorschot (1875–1952), niederländischer Offizier und Geheimdienstler
 Jordy van Oorschot (* 1987), niederländischer Eishockeyspieler
 Jürgen van Oorschot (* 1957), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Paul van Oorschot, Informatiker

Oorschot ist der Firmenname von:
 Uitgeverij G.A. Van Oorschot, Amsterdam (Buchverlag)